Op het Australian Open 2021 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 14 tot en met woensdag 17 februari 2021 in het Melbourne Park te Melbourne.

Spelregel: bij een stand van 6–6 in de derde set wordt een tiebreak tot tien punten gespeeld.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Diede de Groot uit Nederland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Japanse titelverdedigster Yui Kamiji in drie sets, met zowel in de tweede als in de derde set een tiebreak. De Groot wist voor de derde keer het Australian Open op haar naam te schrijven. Het was haar negende grandslamtitel in het enkelspel.

De andere Nederlandse deelneemster, Aniek van Koot, trof haar landgenote in de eerste ronde, gewonnen door De Groot.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2021